Колыва́нский сельсове́т — сельское поселение в Курьинском районе Алтайского края Российской Федерации.

Административный центр — село Колывань.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1495 человек, в том числе 722 мужчины и 773 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Курьинского района
Сельские поселения Алтайского края